Tatzates ou Tatzácio ( ou ; ) foi um nobre armênio do , membro da dinastia de Asócia.

Vida 

Em 252, o xá  , ou talvez seu filho   a julgar pela cronologia, ordenou que a família Mandacuni fosse exterminada. Ele salva a filha de Artavasdes e leva-a para Cesareia Mázaca, onde se casam. Quando  é instalado no trono armênio, Tatzates foi feito príncipe de Asócia. Moisés de Corene afirma que sua linhagem descendia de Haico através de Guxar.

Bibliografia 

 

 

Armênios do século III
Asócia
Oficiais de Tirídates III